Jacopone – variante del nome Jacopo
 Jacopone da Todi – frate italiano
 Jacopone – album di Gianni Morandi e Paola Pitagora del 1973
 Jacopone – opera pop del 1973 scritta da Antonio Lattanzi, Gianni Lo Scalzo e Ruggero Miti
 Jacopone – dramma teatrale di Enzo Siciliano